LRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leros (Grecia)